Szilágyi Csaba (?) történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára
 Szilágyi Csaba (1990–) magyar származású szerb mellúszó